Adjudant Vincenot peut désigner :
 Adjudant Vincenot ou Henri Léon Émile Vincenot (1876-1909), adjudant mécanicien tué à bord du dirigeable République ;
 Adjudant-Vincenot, dirigeable baptisé en l'honneur d'Henri Léon Émile Vincenot.

Voir aussi 
 Place de l'Adjudant-Vincenot, dans le  de Paris